Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1958 года прошёл 15-16 февраля на олимпийском стадионе Хельсинки (Финляндия). В нём приняли участие 40 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель СССР Олег Гончаренко.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
1958 год в Финляндии
Февраль 1958 года
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты мира в Финляндии
Спорт в Европе в 1958 году
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)